Nastro Azzurro – riconoscimento che veniva attribuito alla nave passeggeri che deteneva il record di velocità media di attraversamento dell'Oceano Atlantico
 Istituto Nazionale del Nastro Azzurro – ente a struttura associativa di tutti i Decorati italiani di medaglia al Valor Militare
 Nastro Azzurro – marca di birra italiana